Александр Иваненко:
 Иваненко, Александр Васильевич (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Иваненко, Александр Григорьевич (род. 1971) — хоккеист.